

Persone 
 Carlo Pisacane (1818-1857) – patriota italiano
 Carlo Pisacane (1889-1974) – attore italiano
 Fabio Pisacane (n. 1986) – calciatore italiano
 Michele Pisacane (n. 1959) – politico italiano
 Silvia Pisacane (1853-1888)– politica italiana

Altro 
 Stadio di via Carlo Pisacane – nome precedente dello Stadio Giovanni Mari, a Legnano